El término Cecilia Valdés puede referirse, en esta enciclopedia:

a Cecilia Valdés, una novela del romanticismo cubano;
a Cecilia Valdés, una zarzuela cubana, basada en la novela homónima.